Eysseric ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Eysseric (* 1990), französischer Tennisspieler
 Valentin Eysseric (* 1992), französischer Fußballspieler